Luis II de Baden (en alemán, Ludwig II. von Baden; Karlsruhe, 15 de agosto de 1824-ibidem, 22 de enero de 1858) fue gran duque de Baden desde 1852 hasta 1856.

Biografía 

Luis era hijo del gran duque Leopoldo I de Baden y de su esposa, Sofía Guillermina de Suecia, hija del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia y de Federica de Baden. Realizó un viaje a Italia junto a su padre y su hermano menor, Federico, en 1839. En diciembre de 1842, los hermanos viajaron a Viena, en donde residirían hasta mayo de 1843. En julio de ese mismo año cursó estudios en la Universidad de Heidelberg junto a su hermano, Federico. En 1844, su salud mental comenzó a dar algunos signos de inestabilidad, situación que se fue agravando con el paso del tiempo.

Sucedió a su padre a la muerte de éste el 24 de abril de 1852, aunque nunca fue gobernante de forma efectiva sino únicamente gran duque nominal. Esta situación tuvo su origen en la grave enfermedad mental que padecía. Su hermano Federico se convirtió en regente de forma automática tras la muerte de su padre, Leopoldo I. Después de cuatro años de regencia de su hermano, el 6 de septiembre de 1856 el gabinete secreto del Gran Ducado nombró a su hermano Federico como gran duque con todos los derechos.

Se convierte en ciudadano honorífico de Karlsruhe, pero no se recuerdan otros hechos relevantes de su corto reinado, debido a que su enfermedad le impedía asistir a su hermano en la conducción del gobierno.

Títulos y órdenes

Títulos 

 15 de agosto de 1824-30 de marzo de 1830: Su Alteza Gran Ducal el príncipe gran ducal Luis, margrave de Baden, duque de Zähringen.
 30 de marzo de 1830-24 de abril  de 1852: Su Alteza Real el gran duque heredero de Baden, margrave de Baden, duque de Zähringen.
 24 de abril de 1852-6 de septiembre de 1856: Su Alteza Real el gran duque de Baden.
 6 de septiembre de 1856-22 de enero de 1858: Su Alteza Real el gran duque Luis de Baden.

Órdenes

Caballero gran cruz de la Orden de la Fidelidad.
 Caballero gran cruz de la Orden Militar de Carlos Federico.
 Caballero gran cruz de la Orden del León de Zähringen.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (Ducados ernestinos)

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Referencias

Individuales

Bibliografía 

 

Soberanos de Baden
Grandes duques de Baden
Nacidos en Karlsruhe
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría